El término Sancourt puede referirse a:

 Sancourt, comuna francesa situada en Eure.
 Sancourt, comuna francesa situada en Norte.
 Sancourt, comuna francesa situada en la Somme.